Ice Cube (glaçon en anglais) est le nom propre de :

 Ice Cube (O'Shea Jackson) est un rappeur et acteur américain,
 IceCube est un observatoire de neutrinos situé sous le Pôle Sud,
 Centre de curling Ice Cube est un équipement sportif situé à Adler (Russie).